

События 
 21 марта — The Beatles впервые выступают в легендарном клубе Cavern Club
 Образована американская группа The Beach Boys
 Начали выпускать легендарную серию гитар Gibson SG

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Джуди Гарланд за «Judy at Carnegie Hall»
 «Грэмми» за запись года — Генри Манчини за «Moon River»
 «Грэмми» за песню года — «Moon River»

Зал славы кантри 
 Джимми Роджерс
 Фред Роуз
 Хэнк Уильямс

Выпущенные альбомы 
 All The Way (Фрэнк Синатра)
 Clap Hands Here Comes Charlie (Элла Фицджеральд)
 The Folk Lore of John Lee Hooker (Джон Ли Хукер)
 John Lee Hooker Plays and Sings the Blues (Джон Ли Хукер)
 John Lee Hooker Sings the Blues (Джон Ли Хукер)
 My Favorite Things (Джон Колтрейн)

Лучшие песни года 
 «Crying» (Рой Орбисон).
 «Crazy» (Пэтси Клайн).
 «Stand by Me» (Бен Кинг).
 «I Fall to Pieces» (Пэтси Клайн).
 «The Wanderer» (Дион).
 «Runaround Sue» (Дион).
 «Hit the Road Jack» (Рэй Чарльз).
 «Can’t Help Falling in Love» (Элвис Пресли).
 «Cupid» (Сэм Кук).

Продажи 
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Tossin' and Turnin'» (Бобби Льюис)
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — звуковая дорожка к мюзиклу «Камелот» (Джули Эндрюс и др.)
 Самый продаваемая пластинка в СССР — «Хотят ли русские войны?» (Марк Бернес)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Are You Lonesome Tonight» (Элвис Пресли)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «G.I. Blues» (Элвис Пресли)

Родились

Январь 
 22 января — Дэниел Джонстон (ум. ) — американский музыкант и автор-исполнитель

Февраль 
 6 февраля — Сергей Чиграков — советский и российский певец, гитарист и автор песен, основатель и лидер группы «Чиж & Co»
 16 февраля — Энди Тейлор — британский музыкант, гитарист группы Duran Duran

Апрель 
 18 апреля — Сергей Труханов (ум. ) — советский и российский автор-исполнитель
 19 апреля — Анна Герасимова — российская певица, гитаристка и автор песен

Май 
 15 мая —  — американский исполнитель хип-хопа, вокалист и автор песен группы Grandmaster Flash and the Furious Five
 17 мая — Эния — ирландская певица и композитор
 29 мая
 Юрий Ханжов (ум. ) — советский и российский музыкальный педагог
 Мелисса Этеридж — американская певица и гитаристка

Июнь 
 6 июня — Том Арайя — американский музыкант чилийского происхождения, басист, вокалист и автор песен группы Slayer
 14 июня — Бой Джордж — британский певец и композитор, участник групп Culture Club и Jesus Loves You
 22 июня —  (ум. ) — американский гитарист
 24 июня — Курт Смит — британский певец, музыкант и автор песен, вокалист, басист и клавишник группы Tears for Fears

Июль 
 8 июля — Энди Флетчер (ум. ) — британский музыкант, основатель и клавишник группы Depeche Mode
 22 июля — Александр Шевченко (ум. ) — советский и российский эстрадный певец, музыкальный продюсер и композитор
 23 июля — Мартин Гор — британский композитор, певец и музыкант, основатель, гитарист и клавишник группы Depeche Mode

Август 
 5 августа — Тони Китэйн (ум. ) — американская актриса и модель, известная ролями в видеоклипах групп Ratt и Whitesnake
 8 августа — Эдж — ирландский музыкант, гитарист, клавишник и бэк-вокалист группы U2
 12 августа — Улле Юнгстрём (ум. ) — шведский певец, музыкант и автор песен
 19 августа — Муборакшо Мирзошоев (ум. ) — советский и таджикский певец и музыкант
 22 августа — Роланд Орзабал — британский певец, музыкант и автор песен, вокалист и гитарист группы Tears for Fears

Сентябрь 
 6 сентября — Скотт Трэвис — американский музыкант, барабанщик группы Judas Priest
 12 сентября — Милен Фармер — французская певица, композитор, актриса и поэтесса
 13 сентября — Дэйв Мастейн — американский певец, музыкант и автор песен, основатель, вокалист и гитарист группы Megadeth
 16 сентября — Гульнар Даукенова (ум. ) — советская и казахская певица, композитор и кюйши
 18 сентября — Александр Семёнов (ум. ) — советский и российский музыкант, продюсер и композитор, вокалист группы «Рабфак»
 21 сентября — Анна Короткина (ум. ) — советский и белорусский композитор
 25 сентября — Александр Козлов (ум. ) — советский и российский музыкант и композитор, сооснователь и клавишник группы «Агата Кристи»

Октябрь 
 15 октября — Вячеслав Бутусов — советский и российский певец и музыкант, вокалист и гитарист групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер»
 25 октября — Чэд Смит — американский музыкант, барабанщик группы Red Hot Chili Peppers
 28 октября
 Герман Гецевич (ум. ) — советский и российский поэт, прозаик, переводчик, автор и исполнитель песен
 Дмитрий Циликин (ум. ) — российский актёр, журналист, фотограф, музыкальный и театральный критик
 31 октября — Ларри Маллен-младший — ирландский музыкант, барабанщик группы U2

Ноябрь 
 13 ноября — Кэндай Кейн (ум. ) — американская певица, автор песен и порноактриса
 15 ноября
 Сергей Зуев (ум. ) — советский и российский музыкальный педагог и хоровой дирижёр
 Папа Срапа (ум. ) — советский и российский музыкант и конструктор электронных музыкальных инструментов
 21 ноября — Александр Косорунин (ум. ) — российский барабанщик

Декабрь 
 11 декабря — Аркадий Манджиев (ум. ) — советский и российский композитор

Скончались 
 12 февраля — Эдмон Аппиа (66) — швейцарский дирижёр и музыковед
 19 мая —  (91) — американский композитор, поэт и либреттист
 16 июня — Молдобасан Мусулманкулов (77/78) — советский и киргизский акын-импровизатор, комузист и манасчи
 12 октября — Вяйнё Сола (78) — финcкий театральный деятель, оперный певец (тенор), режиссёр и музыкальный педагог
 10 декабря — Альберт Бахрих (62) — австрийский композитор
 без точной даты
 Майсан Алсыев (81/82) — бурятский советский народный сказитель-улигершин
 Дзаккариа Аутуори (61/62) — бразильский скрипач, дирижёр, музыкальный педагог и художник итальянского происхождения

См. также

Примечания